FC Hegelmann är en fotbollsklubb från staden Kaunas i Litauen som grundades 2009 som grundades 2009 under namnet FC Hegelmann Litauen (litauisk:.Kauno rajono futbolo klubas Hegelmann Litauen).

Klubben spelar i A lyga – den litauiska förstadivisionen. Större matcher kan spelas på NFA stadionas.

Placering tidigare säsonger

FC Hegelmann Litauen

FC Hegelmann 
 Sedan 4 januari 2022 FC Hegelmann

Trupp 2023 
Uppdaterad: 8 mars 2023.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" | 
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Tränare 
  Linas Treigys (2015)
  Dainius Šumauskas (2017)
  Vytautas Masaitis (2018–2019)
  Artūras Ramoška (2020 år)
  Andrius Skerla (sedan 2021)

Kända spelare 
  Mantas Fridrikas, (2019–...)
  Ignas Dedura, (2019)

Källor

Externa länkar 
 Officiell Hemsida 
 Officiell Hemsida (Facebook)
 alyga.lt
 Soccerway

Hegelmann Litauen
Hegelmann Litauen
Hegelmann Litauen